KLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalabo (Zambia)